Цзяоцюй () — район городского подчинения городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
Когда в провинции Хэйлунцзян было введено деление на уезды, эти места попали в состав уезда Хуачуань. Когда в 1937 году посёлок Цзямусы получил статус города, то границы Цзямусы были расширены, и в состав города попало свыше десятка окрестных посёлков и деревень. Когда в городе утвердились коммунисты, то вместо названий районам дали номера, и в 1946 году здесь был образован Третий район, который в 1952 году был переименован в Четвёртый. В 1956 году деление города на районы было ликвидировано.

В 1958 году деление города на районы было восстановлено, и в этих местах и был образован Пригородный район. В 1968 году он был ликвидирован, а входившие в его состав деревни перешли в прямое подчинение города, но в 1972 году район был воссоздан. В последующие годы город расширялся, и в состав района входили новые территории, а в 2006 году к нему был присоединён расформированный городской район Юнхун (永红区).

Административное деление 
Район Цзяо делится на 2 уличных комитета, 5 посёлков и 6 волостей.

Соседние административные единицы 
Район Цзяо на востоке граничит с районами Сянъян и Дунфэн, на севере и западе — с уездом Танъюань, на юге — с городом субпровинциального значения Харбин.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Цзямусы